Desa Kunjang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kunjang (administrativ by i Indonesien, lat -7,95, long 112,14), Jawa Timur, 
 Desa Kunjang (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 112,16), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar